Szwajcaria:
 Grono – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Moesa

Inne:
 Grono – typ kwiatostanu roślinnego
 Grono – element lufy działa
 Grono.net – polski portal społecznościowy